Bevolkingsonderzoek, een medisch onderzoek bij mensen zonder gezondheidsklachten
 Genetische screening, opsporing van erfelijke ziekten
 Prenatale screening, onderzoek tijdens de zwangerschap naar afwijkingen bij het ongeboren kind
 Een streng antecedentenonderzoek
 Screening (printer), het omzetten van een afbeelding naar inktkleuren
 vertoning van een film

Zie ook 
 Screen